Belén de Umbría kan syfta på:

Colombia 

 Belén de Umbría (kommun), Risaralda, 
 Belén de Umbría (ort), Risaralda,